In the Long Run – film del 1912 diretto da Jack Conway
 In the Long Run – film del 2011 diretto da Benjamin Dewhurst
 In the Long Run – serie televisiva britannica del 2018